Boutavent foi uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estendia-se por uma área de 4,37 km². 

Em 1 de janeiro de 2019, passou a formar parte da comuna de Formerie.

Demografia

Antigas comunas de Oise